Variante : El Khalfi.

Plusieurs personnalités marocaines portent ce patronyme :
 Mustapha El Khalfi (né en 1973), homme politique
 Mohamed Khalfi (né en 1938), footballeur ;
 Mohamed Khalfi Zindine (né en 1936), footballeur.

Homonymie de patronyme